Мулянка — рід рослин родини Ранникові (Scrophulariaceae), в Україні зростає один вид — Мулянка водяна.

Топонім 

 Мулянка або Верхня Мулянка — річка в місті Пермі і Пермському краю, притока Ками;
 Нижня Мулянка — річка в Пермському краю, притока Ками;
 Мулянка — селище в Пермському краю;
 Мулянка — станція Свердловської залізниці.